Broel ist der Familienname folgender Personen:
 Broel gen. Plater, westfälisches Adelsgeschlecht
 Georg Broel (1884–1940), deutscher Maler und Radierer
 Józef Broel-Plater (1890–1941), polnischer Bobsportler
 Maria Broel-Plater-Skassa (1913–2005), polnische Widerstandskämpferin

Broel steht für:
 Weingut Broel, Weingut in Rhöndorf

Siehe auch:
 Bröl (Begriffsklärung)
 Bröll
 Brohl (Begriffsklärung)
 Plater, gräfliches Adelsgeschlechts in Polen, Litauen und Russland, das als von dem Broel genannt Plater dem westfälischen Uradel der Grafschaft Mark entstammt